W Bośni i Hercegowinie
 Jablanica – miasto w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie hercegowińsko-neretwiańskim
 Jablanica – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Maglaj
 Jablanica – wieś, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Tešanj
 Jablanica – wieś, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie tuzlańskim, w gminie Čelić
 Jablanica – wieś, w Republice Serbskiej, w gminie Gradiška
 Jablanica – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Lopare
 Jablanica – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Višegrad
 Jablanica – wieś w Republice Serbskiej, w mieście Sarajewo Wschodnie, w gminie Trnovo

 W Słowenii
 Jablanica – wieś w gminie Ilirska Bistrica
 Jablanica – wieś w gminie Sevnica

 W Serbii
 Jablanica – wieś w okręgu pczyńskim, w gminie Bujanovac
 Jablanica – wieś w okręgu zajeczarskim, w gminie Boljevac
 Jablanica – wieś w okręgu morawickim, w gminie Gornji Milanovac
 Jablanica – wieś w okręgu zlatiborskim, w gminie Čajetina
 Jablanica – wieś w okręgu raskim, w gminie Tutin
 Jablanica – wieś w okręgu rasińskim, w mieście Kruševac
 Jablanica – wieś w okręgu raskim, w mieście Novi Pazar

 Inne
 Jablanica (Bułgaria)
 Jablanica (Czarnogóra)
 Jablanica (Macedonia Północna)

 Jablanica (dopływ Morawy Południowej)
 Jablanica (dopływ Obnicy)
 Jablanica (pasmo górskie)